

Astronomia 
 Henry – cratere lunare
 Henry – cratere su Marte
 1516 Henry – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Henry, pioggia di sangue (Henry: Portrait of a Serial Killer) – film del 1986 diretto da John McNaughton
 Henry – film del 2010 diretto da Alessandro Piva

Fisica 
 Henry – unità di misura dell'induttanza

Fumetto 
 Henry – striscia a fumetti di Carl Thomas Anderson

Geografia 
 Antartide
 Henry – montagna della catena dei monti della Regina Maud

 Stati Uniti d'America
 Henry – città della Contea di Codington, Dakota del Sud
 Henry – città della Contea di Marshall, Illinois
 Henry – villaggio della Contea di Scotts Bluff, Nebraska
 Henry – città della Contea di Henry, Tennessee

Onomastica 
 Henry – forma inglese del nome proprio di persona Enrico

Persone

Personaggi 
 Henry the Green Engine – personaggio di The Railway Series
 Henry – personaggio della serie televisiva Ugly Betty
 Henry – protagonista dell'omonima striscia a fumetti

Pagine correlate 
Henri

Altri progetti